Нырко́в — фамилия и топоним.

Известные носители:
 Нырков, Геннадий Матвеевич (1918—2001) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Нырков, Сергей Ильич (род. 1961) — русский поэт, эссеист.
 Нырков, Юрий Александрович (1924—2005) — советский футболист, генерал-майор.